Те победиха може да се отнася за:
 Те победиха – български филм от 1939 година
 Те победиха – разказ на Йордан Йовков
 Те победиха – скулптура на Иван Лазаров